Sorbesi – abitanti di Sorbo (Tagliacozzo)
Sorbesi – abitanti di Sorbo San Basile
Sorbesi – abitanti di Sorbo Serpico